2 jeziora w Polsce:
 Jezioro Parlińskie – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, położone w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Dąbrowa
 Jezioro Parlińskie – jezioro na Równinie Nowogardzkiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa

Przypisy

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)